U-106 — назва одної з наступних німецьких субмарин:

 U-106 (1917)
 U-106 (1940)